Contee dell'Irlanda – suddivisioni territoriali della repubblica d'Irlanda
Contee dell'Irlanda del Nord – suddivisioni territoriali dell'Irlanda del Nord, dal 1921 fino al 1972